Sergejewo () ist ein russischer Ortsname:
 Sergejewo (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad, Rajon Bagrationowsk (Klein Lauth, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Sergejewo (Sachalin) in der Oblast Sachalin